Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Bol Open) van 2017 vond plaats van dinsdag 6 tot en met zondag 11 juni 2017 in de Kroatische plaats Bol. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mandy Minella was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Alexandra Cadanțu.

De als eerste geplaatste Johanna Larsson kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Aleksandra Krunić uit Servië won het toernooi. In de finale tegen de eveneens onge­plaatste Roemeense Alexandra Cadanțu moest die tijdens de tweede set de strijd opgeven, wegens een blessure aan een thoraxwervel. Krunić wist voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij incas­seerde US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck won haar openingspartij, maar moest wegens een knieblessure verstek laten gaan voor de tweede ronde. Haar landgenote Maryna Zanevska strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Xenia Knoll en Petra Martić had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Knoll speelde samen met de Belgische Maryna Zanevska – zij waren het tweede reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Chuang Chia-jung en Renata Voráčová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Lina Gjorcheska en Aleksandrina Naydenova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Chuang had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Voráčová tien.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Kateřina Kramperová uit Tsjechië – zij hadden de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bol 2017
Bol